Mirror signifie « miroir » en anglais. Plusieurs œuvres portent ce nom :

Musique 
, boys band hongkongais de cantopop.

Chanson 

 , chanson de Gackt présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du rappeur Lil Wayne présente sur l'album Tha Carter IV sorti le .

Album 

 , album de Charles Lloyd sorti le  ;
 , album du groupe D'espairsRay sorti le  ;
 , album d'Emitt Rhodes sorti en 1971 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti en 1988 ;
 , album de The Rapture sorti le .

Toponyme 

 Mirror, localité dans l’État d’Alberta au Canada.

Autres 

Le mot se retrouve, dans le titre de plusieurs journaux de langue anglaise :
 The Daily Mirror, un tabloïd britannique ;
 The Daily Mirror, un quotidien d'Australie ;
 Daily Mirror, un journal de langue anglaise du Sri Lanka ;
 Montreal Mirror, un hebdomadaire de langue anglaise du Canada.

 Kkrist Mirror (1958) est un auteur de bande dessinée français

Voir aussi